Der Bastard steht für:

 Wilhelm der Bastard (1027/28–1087), Herzog der Normandie und Regent des Königreichs England, siehe Wilhelm I. (England)

Filme:
 Der Bastard (1919), deutscher Spielfilm von 1919 von Joseph Delmont
 Der Bastard (1925), deutscher Spielfilm
 Der Bastard (1968), italienischer Kriminalfilm
 Der Bastard (1983). deutscher Fernsehzweiteiler von Klaus Gendries
 Der Bastard (1993), französischer Kriminalfilm

Siehe auch:
 Bastard (Begriffsklärung)